Aledo (Múrcia) — Espanha
Aledo (Illinois) — Estados Unidos
Aledo (Texas) — Estados Unidos

{

Desambiguações de topônimos